Beuvron peut faire référence à :

Toponymes 
 Lamotte-Beuvron, commune française, située dans le département de Loir-et-Cher (région Centre-Val de Loire)
 Neung-sur-Beuvron, commune française, située dans le département de Loir-et-Cher (région Centre)
 Candé-sur-Beuvron, commune française, située dans le département de Loir-et-Cher (région Centre)
 Beuvron, commune française, située dans le département de la Nièvre (région Bourgogne-Franche-Comté)
 Brinon-sur-Beuvron, commune française, située dans le département de la Nièvre (région Bourgogne)
 Beuvron-en-Auge, commune française, située dans le département du Calvados (région Basse-Normandie)
 Beuvron-les-Monts est le nom porté par la commune de Saint-James (Manche, Basse-Normandie) sous la Révolution française.
 Saint-Senier-de-Beuvron est une commune française, située dans le département de la Manche et la région Basse-Normandie

Hydronymes 
 Le Beuvron, un affluent de la Loire coulant dans les départements du Loiret, du Cher et de Loir-et-Cher.
 Le Beuvron, un affluent de l'Yonne coulant dans la Nièvre.
 Le Beuvron, un affluent de la Sélune coulant en Bretagne et en Normandie.
 Le Beuvron, un cours d'eau dans les Mauges (Maine-et-Loire).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France